Sosibio es el nombre de:

 Sosibio, político egipcio del 
 Sosibio (tutor de Británico), tutor de Británico ejecutado por orden de Agripina.
 Sosibio de Tarento, soldado tarentino del  que sirvió en Egipto.